Cette liste de personnages de bande dessinée regroupe dans l'ordre alphabétique ceux qui disposent d'une page Wikipédia.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Voir aussi 
 :Catégorie:Personnage de bande dessinée
 :Catégorie:Personnage de bande dessinée franco-belge